Crooked Rain, Crooked Rain — второй студийный альбом американской рок—группы Pavement, изданный в 1994 году.

Об альбоме 
Пластинка продемонстрировала отход группы от записанного в стиле lo-fi дебютного Slanted and Enchanted к более классическому звучанию рока. На Crooked Rain, Crooked Rain дебютировал новый барабанщик Pavement Стив Вест, приглашенный вместо Гари Янга.

В Британии альбом добрался до №15, однако в американских чартах его ждал менее значительный успех (№121). К 2007 году Crooked Rain, Crooked Rain разошёлся тиражом 500 000 копий.

Список композиций

Участники записи 
Pavement
 Стивен Малкмус — вокал, гитара, бас-гитара
 Скотт Каннберг — гитара, вокал, орган, перкуссия
 Марк Айболд — бас-гитара, вокал
 Стив Уэст — ударные, перкуссия
 Боб Настанович — перкуссия, вокал (как указано в буклете)

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Pavement
Альбомы Matador Records